

Personen 
 nar (persoon), grappenmaker
 De Dwaas (tarot), een kaart uit het tarotspel
 De Nar, een personage uit de boeken van Robin Hobb
 Nár, een dwerg, personage uit de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien
 cabaret Nar (aanvankelijk simpelweg Nar), een voormalig Nederlands cabaretgezelschap
 Nar (volk), een etnische groep in Tsjaad

Geografische namen 
 Nar (rivier), een rivier in Norfolk, Engeland
 Nar (gemeente), een gemeente in Nepal
 Nar (Ossetië), een Russische plaats in de Kaukasus
 När, een plaats in de gemeente, landschap en eiland Gotland in de provincie Gotlands län in Zweden

Afkortingen 
 Nieuwe Apostolische Reformatie, een beweging binnen de Pinkster- en Charismatische beweging
 New Alliance Records, een Amerikaans platenlabel
 National Alliance for Reconstruction, een politieke partij in Trinidad en Tobago
 Northern Alberta Railways, een voormalig Canadees spoorwegbedrijf
 Nuclei Armati Rivoluzionari, een Italiaanse terroristische groepering
 Netto aanvangsrendement, term welke veelal wordt gebruikt in de vastgoedwereld. Het geeft de inkomsten aan huur als percentage van de waarde van het vastgoed weer.
 Nationale Arbeidsraad, een publiekrechtelijke instelling in België